El término Chojrak  puede referirse a:

 Chojrak, localidad del municipio Maiski del raión de Koshejabl de la república de Adiguesia, en Rusia;
 Chojrak, localidad del municipio Dmítriyevski del raión de Koshejabl de la república de Adiguesia, en Rusia;
 Chojrak, localidad del krai de Krasnodar, en Rusia;
 el río Chojrak, río del krai de Krasnodar y de la república de Adiguesia, en Rusia, afluente del río Labá.